Il Campionato nordamericano di calcio femminile Under-17 2013, 4ª edizione della competizione organizzata dalla CONCACAF e riservata a giocatrici Under-17, si è giocato a Montego Bay, in Giamaica tra il 30 ottobre e il 9 novembre 2013.
Il  ha vinto il titolo per la prima volta e, insieme al , si è qualificato per il Campionato mondiale di calcio femminile Under-17 2014.

Squadre qualificate 
 
 
  (nazione ospitante)

Stadio

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2013
Campionato nordamericano di calcio femminile Under-17